Гран-при Италии  года — девятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1967 года. Автогонки прошли 10 сентября 1967 года на трассе Монца.

Гонка 

|}

Примечание 
 Это Гран-при считается одним из самых зрелищных, Брэбем и Сёртис сражались вплоть до финишной линии, где всё решила длина автомобиля.
 Это вторая победа для Honda, третья была заработана на Гран-при Венгрии 2006 года через 39 лет.
 Кларк лидировал вплоть до финального круга гонки, но остановился на трассе из-за утечки топлива.
 Последнее появление в Гран-при для: Джанкарло Багетти.

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Италии